De Safari Rally 1997, formeel 45th Safari Rally Kenya, was de 45e editie van de Safari Rally en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1997. Het was de 282e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Nairobi.

Programma

Resultaten

Statistieken

Competitieve secties

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 1997
Safari Rally
Sportevenement in Nairobi